Саффолк ():

 Суффолк — церемониальное неметропольное графство на востоке Англии.
 Герцог Саффолк и граф Саффолк — титул в системе пэрства Англии, который не раз в течение истории присваивался различным благородным фамилиям.
 
 Саффолк — город в штате Виргиния, США.